Verbeeldingskracht
 Een juridisch bindend onderdeel van een Bestemmingsplan (Nederland), (vroeger plankaart genoemd)